Störtebeker steht für:
 Klaus Störtebeker (* um 1360; † 1401), bekannter Seeräuber
 Störtebeker, eine Graphic Novel (1993) des Zeichners Harm Bengen
 Störtebeker Braumanufaktur, Brauerei in Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern
 Störtebekerkanal, Wasserstraße in Ostfriesland
 Störtebekerweg, regionaler Wanderweg
 Störtebeker, Lied von Running Wild (Band)
 Störtebeker-Haus, Hamburg

Filme:
 Störtebeker (1919), verschollener Stummfilm von Ernst Wendt (Regisseur, 1876)
 Störtebeker (2006), Film über Klaus Störtebeker von Miguel Alexandre 

Schiffe:
 Störtebeker (Schiff, 1917), Sicherungsboot der Kaiserlichen Marine und späterer Fischdampfer
 Störtebeker (Schiff, 1937), Versuchsboot der Kriegsmarine
 Störtebeker (Schiff, 1969), deutsches Passagierschiff
 Störtebeker (Schiff, 1991), deutscher Inselversorger

Siehe auch:
 Stürzbecher